Institut Nacional del Càncer (del seu nom en anglès National Cancer Institute), institució federal dels Estats Units de recerca contra el càncer
 nci també és el codi ISO 639-3 del nàhuatl, llengua parlada a Mèxic